Ніжинський полк — адміністративно-територіальна і військова одиниця Гетьманщини
 Ніжинський драгунський полк — кавалерійський полк РІА. Сформований у 1856 році з половини Ризького драгунського полку. Розформований у 1860 році
 Ніжинський кінно-єгерський полк — кавалерійський полк РІА. Сформований у 1806 році як драгунський. З 1812 року став кінно-єгерським. Розформований у 1833 році
 Ніжинський кірасирський полк — кавалерійський полк РІА. Формувався з 1783 року із кадрів козацького Ніжинського полку. У 1784—1796 роках карабінерний та з 1796 вже кірасирський. Розформований у 1800 році
 Ніжинський 18-й гусарський полк — кавалерійський полк РІА. Сформований у 1896 році як 52-й Ніжинський драгунський полк, з 1907 року став 18-м гусарським. Вважався наступником Ніжинського кірасирського полку. Розформований у 1918 році
 Ніжинський 137-й піхотний полк — піхотний полк РІА. Сформований у 1863 і розформований у 1918 році
 Ніжинський український радянський полк — військовий стрій у складі Першої української радянської дивізії
 4-й кінний Ніжинський імені кошового отамана Івана Сірка полк — кавалерійський полк Армії УНР у складі 2-ї бригади Окремої кінної дивізії
 35-й (27-й) піший Ніжинський полк — військова одиниця Армії УНР, що виникла в результаті українізації 331-го піхотного Орського полку РІА